Live in Taipei 1995 est un album double de Masada enregistré en public au Crown Theater de Taipei, à Taiwan, sorti en 1998 sur le label Tzadik. Les compositions sont de John Zorn.

Titres

Personnel
John Zorn - saxophone
Dave Douglas - trompette
Greg Cohen - basse
Joey Baron - batterie

Notes et références 

Catalogue Tzadik

Album de John Zorn
Album de Masada
Album live sorti en 1998
Album publié par Tzadik Records